Santa Rita d'Oeste kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita d'Oeste (ort), São Paulo, 
 Santa Rita d'Oeste (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar